Джек (англ. Jack; яп. ジャック Дзякку) — имя, относящееся к нескольким вымышленным персонажам в серии игр Tekken. Джек — андроид, впервые представленный в видеоигре Tekken в 1994 году. В последующих играх серии персонаж получал номерную модель в соответствии с номерной частью игры, за исключением Tekken 3, где персонаж был представлен под именем Ган Джек. Существует также прототип модели под именем Прототип Джек.

Появление

В видеоиграх 
Различные модели Джека были первоначально созданы дзайбацу «Мисима» и корпорацией G для разных целей:

 Джек (появился в Tekken) — оригинальная модель, созданная дзайбацу «Мисима», возглавляемая Хэйхати, чтобы противостоять перевороту Кадзуи Мисимы на турнире «Король Железного кулака».
 Джек-2 (появился в Tekken 2) — обновлённая модель серии «Джек», также созданной дзайбацу «Мисима». Джек становится свидетелем убийства матери девочки по имени Джейн, после чего берёт над ней опеку до его уничтожения доктором Абелем.
 Прототип Джек (появился в Tekken и Tekken 2) — прототип, созданный для борьбы с Джеком и Джеком-2. После первого турнира «Король Железного кулака» Прототип Джек был почти полностью уничтожен Джеком. Его тело позже было реконструировано доктором Босконовичем и он продолжил сражение с Джеком-2. Прототип Джек был уничтожен Джеком-2 во втором турнире. Прототип Джек — единственная модель, которая появляется в более чем трёх играх серии — Tekken, Tekken 2, Tekken Tag Tournament и в консольной версии Tekken Tag Tournament 2.
 Ган Джек (появился в Tekken 3) — более продвинутый прототип, созданный Джейн в попытке возродить своего друга Джека-2. Ей удаётся внедрить в него воспоминания Джека-2, однако его уничтожает отряд Tekken, когда он и Джейн пытаются проникнуть в лабораторию дзайбацу «Мисима».
 Джек-4 (упоминается в Tekken 4) — модернизация Ган Джека, созданная Корпорацией G. Подобно Прототип Джеку, эта модель имеет свою индивидуальность. В отличие от других моделей серии «Джек», этот серийно выпускается, чтобы служить пехотинцами Корпорации G. Хотя они никогда не участвуют в каком-либо турнире, они отправляются корпорацию, чтобы убить Кадзую, а последующая битва в Хон-Мару приводит к гибели Хэйхати. У Джека-4 есть встроенное устройство саморазрушения. Они также появляются как враги в режиме «Кампания» в Tekken 6 и в режиме «Сага о семье Мисима» в Tekken 7.
 Джек-5 (появился в Tekken 5) — модернизация Джека-4, созданная Джейн для участия в турнире «Король Железного кулака 5».
 Джек-6 (появился в Tekken 6) — модернизация Джека-5, созданная для уничтожения дзайбацу «Мисима» на турнире «Король Железного кулака 6».
 Джек-Х (появился в Street Fighter X Tekken) и его напарник в таг-режиме Брайан Фьюри появились 31 июля 2012 года в качестве загружаемого контента. В отличие от предыдущих моделей, этот Джек умеет говорить.
 Джек-7 (появился в Tekken 7) — модернизация Джека-6. Создан Джейн для проверки боеспособности при противостоянии биороботу Гигасу на турнире «Король Железного кулака 7».

Роботы серии «Джек» также появляются в Tekken Tag Tournament (Джек-2, Ган Джек и Прототип Джек) и Tekken Tag Tournament 2 (Джек-6 и Прототип Джек).

До Джека-5 все модели Джека имели общие приёмы с Кумой, Пандой и Ганрю. Начиная с Tekken 5 Джек имеет собственные приёмы, за исключением некоторых, которые имеют оригинальную анимацию. В Tekken 5 Джек является одним из самых сложных персонажей, а в Tekken 6, наоборот, одним из самых простых.

В других медиа 
Джек-2 появляется в мультсериале Tekken: The Motion Picture как главный персонаж с небольшими изменениями в его сюжетной линии в Tekken 2. По сюжету он ищет лекарство от болезни Джейн. Досье Джека-6 упоминается в анимационном фильме Tekken: Blood Vengeance.

Отзывы 
GameDaily поставил Джека на 24 место среди роботов в видеоиграх, заявив: «Хотя он не самый популярный персонаж в серии Tekken, Джек появился, чтобы стать достойным противником». Джек был включён Now Gamer в список лучших роботов в видеоиграх, где он указан вторым из 10: «Он похож на Терминатора, если бы его сыграл Дольф Лундгрен в образе Драго». В издании дали ему 7 баллов из 10. Упоминая Джека, UGO Networks заявили: «Мы любим этих роботов в видеоиграх, даже несмотря на то, что они не отвечают нам взаимностью». PopCrunch поставили Джека на девятое место в списке лучших персонажей с искусственным интеллектом в видеоиграх.

Обозреватель GamesRadar, упомянув Джека в статье «Роботы, в которых нет никакого смысла», спросил: «Ещё один Джек? Это популярное имя робота?». В статье GamesRadar о Street Fighter X Tekken заявили, что «Джек-X, похоже, является одной из новейших моделей серии, улучшенный робот иногда работает на Мисим, иногда против них, чтобы узнать что-то о себе». Complex сравнил Джека и Ёсимицу с Сетом и Циклоидом-Y из Street Fighter, предположив, что первые два выиграют в бою. В 2012 году Complex также назвал Прототип Джека 15-м в числе самых крутых роботов в видеоиграх. Gaming Target назвал Джека девятым в списке лучших персонажей Tekken. GameSpy назвал Джека одним из «25 чрезвычайно грубых разбойников» в видеоиграх, добавив: «Показывая массивные металлические руки, которые являются такими же большими, как и всё его тело, Джек просто и бесстрастно подавляет противников». PlayStation: The Official Magazine назвал Джека одним из «лучших роботов PlayStation», заявив, что «причина, по которой нам нравится Джеки, это их простота». WhatCulture назвал Джека 12-м в списке лучших роботов в видеоиграх, добавив: «Он может быть полезен для профессионалов и новичков, нов этот список попал из-за его способности летать». Другой обозреватель WhatCulture назвал Джека «4-м величайшим персонажем Tekken всех времён». В 2014 году Джек был одним из персонажей «почётного упоминания» WatchMojo в списке «Лучших 10 роботов для видеоигр».

Примечания 

Вымышленные мастера боевых искусств
Персонажи Tekken
Персонажи-роботы